Шенгела́я — грузинське прізвище мегрельського походження.

Люди кіно 
 Шенгелая Аріадна Всеволодівна (; народилася 13 січня 1937, Ташкент) — радянська актриса театру і кіно. Народна артистка Грузинської РСР з 1979 року, народна артистка Росії з 2003 року.
 Шенгелая Георгій Леванович (народився 11 травня 1960 року, Москва) — грузинський кінорежисер, сценарист.
 Шенгелая Георгій Миколайович (; народився 11 травня 1937 року, Москва) — грузинський кінорежисер, сценарист і актор. Народний артист Грузинської РСР з 1985 року.
 Гурам Шенгелая — грузинський сценарист, актор.
 Шенгелая Ельдар Миколайович (; народився 26 січня 1933, Тбілісі) — грузинський кінорежисер і сценарист. Народний артист Грузинської РСР, народний артист СРСР з 1988 року.
 Шенгелая Леван Олександрович(народився 1 грудня 1921 року, Кутаїсі) — грузинський кінорежисер, актор.
 Шенгелая Микола Михайлович — грузинський кінорежисер, драматург, сценарист. Батько Георгія Шенгелая.
 Нато Шенгелая — грузинська актриса.

Інші 
 Шенгелая Дьомна Костянтинович (9 (21) травня 1896, Кутаїська губернія — †1980) — грузинський письменник, академік академії наук Грузинської РСР.
 Шенгелая Леон Андрійович (; 1887–1937) — грузинський політик, член Установчих зборів Грузії.

Грузинські прізвища